Mauricio hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Mauricio, país en el continente africano.
 216428 Mauricio, asteroide.

Personas
 Mauricio (nombre), nombre propio;
 San Mauricio, santo patrón de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y patrón de la Ejército italiano Los Alpini;
 Mauricio (emperador), bizantino, fundador del Exarcado de Rávena;
 Mauricio, obispo de Burgos en el s. XIII;

 Mauricio de Battenberg nieto de la reina Victoria del Reino Unido muerto a los 23 años en la primera Batalla de Ypres en 1914 durante la Primera Guerra Mundial.
 Mauricio de Sajonia, noble alemán duque de Sajonia-Meissen (1541-1547) y Príncipe Elector de Sajonia (1547-1553);
 Mauricio de Sajonia-Zeitz, noble alemán, uno de los integrantes de la línea Albertina de la Casa de Wettin;
 Mauricio de Sajonia (1696-1750), Mariscal General de Francia, hijo ilegítimo de Federico Augusto I de Sajonia;
 Hermano Mauricio, botánico, fl. 1930-1933;